

Patronymes 
Volodine (masculin ; ) ou Volodina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Moïsseïëvitch Volodine (1919-2001), dramaturge et poète russe ;
 Alexandre Volodine (1990-), joueur d'échecs ;
 Alexei Volodine (1977-), pianiste russe ;
 Antoine Volodine (1950-), écrivain français ;
 Denis Volodine (1982-), footballeur kazak ;
 Evguenia Volodina (1984-), mannequin russe ;
 Margarita Volodina (1932-), actrice soviétique ;
 Viatcheslav Volodine (1964-), homme politique russe.

Patronyme russe